Сан Херонимо Текуанипан има више значења:

 Општина Сан Херонимо Текуанипан (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Херонимо Текуанипан (Сан Херонимо Текуанипан, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику